Die Primeira Liga 2012/13 war die 79. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann Mitte August 2012 und endete am 19. Mai 2013 mit dem 30. Spieltag. Anfang Mai 2012 beschloss die Profiliga LPFP eine Aufstockung auf 18 Vereine zur Saison 2012/13. Diese Veränderung wurde vom nationalen Verband (FPF) jedoch mit Hinweis auf die schlechte wirtschaftliche Situation des Landes abgelehnt.

Qualifizierte Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft des FC Porto 

* Hulk (3/2), Rolando (1/-), Miguel Lopes (2/1), Kléber (5/-), Juan Iturbe (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2012/13